Guerra giusta – campo di riflessione della teologia morale cristiana 
 Guerra giusta – dottrina contemporanea del filosofo Michael Walzer